La palabra operación puede hacer referencia a alguno de los siguientes artículos:

Informática 
 Operación atómica, la operación en la que un procesador puede simultáneamente leer una ubicación y escribirla en la misma operación.

Juego de mesa 
 Operation, el juego de mesa, conocido como "Operación" (en España) y "Operando" (en Hispanoamérica).

Matemáticas 
 Operación matemática es la acción de un «operador» sobre los elementos de un «conjunto» (por ejemplo: una multiplicación).
 Operación binaria, un tipo de «operación matemática».
 Operación externa.
 Operación interna.
 Operación nularia.
 Operación ternaria.
 Operación unaria.
 Operaciones con polinomios.

Medicina 
 Cirugía u operación, es un procedimiento quirúrgico para diagnosticar, curar o calmar cierta enfermedad.

Milicia 
 Una base de operaciones.
 Una base de operaciones avanzada.
 Una operación militar es la planificación logística militar creada por inteligencia con un objetivo definido.
 Operación Cóndor o Plan Cóndor, organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las dictaduras del Cono Sur de América, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política.

Química 
 Operación unitaria es una parte indivisible de cualquier proceso de transformación donde hay un intercambio de energía, de una materia prima en otro producto de características diferentes.

Televisión 
 Operación triunfo, programa de televisión.
 Operación triunfo (desambiguación).
 Operación triunfo (Argentina).
 Operación triunfo (España).
 Operación triunfo (México).
 Operación triunfo (Perú).

Enlaces externos